Бахмисов — фамилия:

 Бахмисов, Алексей Иванович (1941—2018) — советский чувашский художник.
 Бахмисов, Дмитрий Алексеевич (род. 1970) — российский чувашский художник, сын Алексея Бахмисова.